«Верный Руслан» — повесть Георгия Владимова.
 «Верный Руслан» — экранизация одноимённой повести.